Wrottesley ist:

 Baron Wrottesley, ein erblicher Adelstitel der Peerage von England, Träger des Titels sind:
 Arthur Wrottesley, 3. Baron Wrottesley (1824–1910), britischer Politiker
 Clifton Wrottesley, 6. Baron Wrottesley (* 1968), irischer Skeletonfahrer
 John Wrottesley, 1. Baron Wrottesley (1771–1841), britischer Offizier und Politiker
 John Wrottesley, 2. Baron Wrottesley (1798–1867), britischer Astronom
 Hugh Wrottesley († 1381), englischer Ritter

Wrottesley  steht für:
 Wrottesley (Mondkrater), benannt nach John Wrottesley, 2. Baron Wrottesley
 Wrottesley Hall, Staffordshire, Familiensitz der Wrottesleys